Olenevka , ,  es una ciudad  situada en la República de Crimea, a las costas del Mar Negro. Forma parte del Raión de Chernomorskiy, siendo un importante resort turístico de veraneo.

Notas

Referencias 

Alupka